Стоян «Стойко» Вранкович (; , Дрниш, СР Хорватия, СФР Югославия) — югославский и хорватский баскетболист.

Бывший игрок баскетбольных клубов «Задар», «Арис», «Бостон Селтикс», «Панатинаикос», «Миннесота Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Фортитудо» (Болонья).

Достижения 
 На Олимпийских играх 1988 и 1992 годов завоевал серебряные медали.
 На чемпионатах мира 1986 и 1994 годов выиграл бронзовую медаль.
 На чемпионате Европы 1989 года завоевал золотые медали.
 На чемпионатах Европы 1987, 1993, 1995 годов выиграл бронзовую медаль.
 Выиграл чемпионат Югославии с «Задаром» (1986 год).
 Выиграл чемпионат Греции с «Арисом» (1990 год).
 Выиграл чемпионат Италии с «Фортитудо» (2000 год).
 Завоевал серебряные медали чемпионата Италии с «Фортитудо» (2001 год).
 Выиграл Евролигу с «Панатинаикосом» (1996 год).
 Выиграл дважды Кубок Греции с «Панатинаикосом» в 1993 и 1996 годах.

Ссылки 
 Профиль на сайте nba.com
 Статистика Вранковича в НБА на сайта www.basketball-reference.com

Баскетболисты НБА
Баскетболисты Хорватии
Баскетболисты Югославии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки БК «Задар»
Игроки БК «Арис»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья